Informàtica: es refereix a la compressió de dades.
 Processament d'àudio: es refereix a la compressió de nivell d'àudio.
 Enginyeria: es refereix a l'esforç de compressió.
 Física: es refereix a augmentar la pressió.